Кишинівська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР. Назва — на честь столиці Молдови, міста Кишинів.

Кишинівська вулиця — вулиця в місті Бердянськ
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Білгород-Дністровський і селах Випасне, Сухолужжя, Молога та Садове
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Горлівка
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Донецьк
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Ізмаїл
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Кам'янське
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Київ
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Костянтинівка
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Краматорськ
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Кропивницький
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Львів
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Маріуполь
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Одеса
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Перевальськ
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Подільськ
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Полтава
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Роздільна
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Хотин
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Чернівці

Колишні назви 
 Кишинівська вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в смт Літин.

Кишинівська вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Красноярськ
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Самара
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Сочі
 Кишинівська вулиця — вулиця в місті Тюмень

Вулиці